Steinknock ist

 der Bergname von
 Kozák (Kaiserwald), 737 m, im tschechischen Slavkovský les (Kaiserwald)
 Steinknock (Steinwald), 708 m, Gipfel des Kleinen Teichlbergs bei Fuchsmühl, Oberpfalz
 Steinknock (Frankenwald), 650 m, am Nordwest-Rand des Frankenwaldes
 Steinknock (Mistendorf), 405 m, eine Anhöhe bei Strullendorf, Kreis Bamberg